Mueang Narathiwat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Narathiwat, Thailanda, cu o populație de 108.644 de locuitori și o suprafață de 305,115 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 57 de sate (muban).

Amphoe în provincia Narathiwat